Die 2. Liga 1999/2000 war die 52. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1999 und endete im Juni 2000.

Modus 
Die zweite Liga wurde ab dieser Saison wieder eingleisig durchgeführt. Teilnehmer waren die Vereine aus den beiden Gruppen der letzten Saison, die die Plätze Zwei bis Zehn belegten. Hinzu kamen zwei Absteiger aus der 1. Liga, sowie vier Aufsteiger aus der 3. Liga.

Die 24 Mannschaften spielten an 46 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die 1. Liga auf, während die letzten acht Teams in die 3. Liga abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000